Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien) in Russland.

Die Tabelle enthält alle Städte und städtischen Siedlungen der Republik, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten (Rajons/Ulusse oder Stadtkreise, siehe Verwaltungsgliederung der Republik Sacha), denen sie angehören, sowie ihre Einwohnerzahlen für den . Zu diesem Zeitpunkt gab es 13 Städte und 42 Siedlungen städtischen Typs.

Quellen

 
Sacha